Gyémánt ist der Familienname folgender Personen:

 Bálint Gyémánt (* 1983), ungarischer Jazzmusiker
 Iván Károly Gyémánt (1944–2022), ungarischer Mathematiker und Theoretischer Physiker, Hochschullehrer